Cor Smit (artieste), Nederlands revue-artieste en zangeres
 Cor Smit (voetballer), Nederlands voetballer
 Cor Smit (voetballer ZFC), Nederlands voetballer van o.a. ZFC